Müller Hofstede ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Müller Hofstede (1898–1974), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Justus Müller Hofstede (1929–2015), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Ulrike Müller Hofstede (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin